Vathýlakkos kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Vathýlakkos (ort i Grekland, Thessalien), Nomós Kardhítsas, 
 Vathýlakkos (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Thessaloníkis, 

Robotskapade Greklandförgreningar